Herzeele steht für:

 Herzeele, französische Gemeinde im Département Nord
 Herzeele (Adelsgeschlecht), zwei Adelsgeschlechter

Herzeele ist der Familienname von:

 Albrecht von Herzeele (1821–?), deutscher Naturwissenschaftler und Fachbuchautor
 Jeroen Van Herzeele (* 1965), belgischer Jazzmusiker